Franco Rossi – giocatore di hockey su ghiaccio e dirigente sportivo italiano
 Franco Rossi – regista e sceneggiatore italiano
 Franco Rossi – violoncellista italiano
 Franco Rossi – giornalista sportivo italiano
 Franco Rossi – atleta paralimpico italiano, vincitore di due medaglie d'oro ai I Giochi Paralimpici estivi di Roma nel 1960.
 Franco Rossi – pilota motociclistico italiano, specialità motocross